Brodziec – wieś na Ukrainie

cieki wodne w Polsce:
 Brodziec – struga, dopływ Mołstowy
 Brodziec – struga, dopływ Pulwy

ptaki:
 brodźce (ptaki)
 brodziec ciemnorzytny
 brodziec piskliwy
 brodziec żółtonogi
 brodziec piegowaty
 brodziec śniady
 brodziec pławny
 brodziec plamisty
 brodziec samotny
 brodziec krwawodzioby
 brodziec leśny

inne:
 brodziec (Pogostemon) – rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych
 Brodziec (ang. The Sandpiper) – film w reżyserii Vincente'a Minnelli

Przypisy